Maelstrom (attractie), attractie in het Amerikaanse Epcot in het Walt Disney World Resort in Florida.
 Maelstrom (RMI), muziekalbum van Radio Massacre International.
 Maelstrom (televisieserie), Britse televisieserie uit 1985.
 Maelström (film), Canadese film uit 2000.
 Maelstrøm, bier

Zie ook
Moskstraumen
Maalstroom
Draaikolk